Горња Суваја може да се односи на:

 Горња Суваја (Босанска Крупа), насеље у општини Босанска Крупа, Федерација БиХ, БиХ
 Горња Суваја (Грачац), насеље у општини Грачац, југоисточна Лика, Република Хрватска

Види још 
 Суваја
 Доња Суваја